Subaru har flere betydninger:
 Subaru – et japansk bilmærke
 Subaru (navn) – et japansk navn
 Subaru (teleskop) – et teleskop på Hawaii
 Subaru (region) – en region i det sydlige Syrien
 Subaru (magasin) – et japansk litteraturmagasin
 Plejaderne (stjernehob) – på japansk kaldet "Subaru"